Lacey pode se referir a:

Pessoas
 Jesse Lacey – vocalista da banda Brand New.
 Lacey Chabert – atriz norte-americana.
 Lacey Lee Evin – tecladista da banda Lillix.
 Lacey Mosley –  vocalista e principal compositora da banda Flyleaf.
 Lacey Von Erich – lutadora norte-americana de wrestling.

Localidades
 Lacey (Washington) – cidade de Washington, Estados Unidos.
 Lacey Township – cidade de Nova Jérsei, Estados Unidos.
 Laceyville – distrito da Pensilvânia, Estados Unidos.

Desambiguação